Irimia este atât prenume cât și nume de familie folosit de români

Nume de familie 
 Ionuț Irimia (n. 1979), jucător român de fotbal
 Cristian Irimia (n. 1981), fotbalist român
 Dumitru Irimia (1939 - 2009), lingvist și filolog român, eminescolog și profesor universitar, autor al unor gramatici și studii universitare
 Monica Irimia, cântăreață română
 Vlad irimia, cântăreț român

Prenume 
 Irimia Popescu (n. 1957), jucător român de fotbal

Vezi și 
 Irimie (nume)
 Irimescu (nume de familie)
 Irimești (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Prenume masculine românești